L'église Sainte-Radegonde peut faire référence à : 

 Église Sainte-Radegonde de Bon-Encontre en Lot-et-Garonne ;
 Église Sainte-Radegonde de Morainville à Buis-sur-Damville dans l'Eure ;
 Église Sainte-Radegonde de Cartigny dans la Somme ;
 Chapelle Sainte-Radegonde de Chinon dans l'Indre-et-Loire ;
 Église Sainte-Radegonde de Cognat-Lyonne dans l'Allier ;
 Église Sainte-Radegonde de Colomiers dans la Haute-Garonne ;
 Église Sainte-Radegonde de Driencourt dans la Somme ;
 Chapelle Sainte-Radegonde de La Genétouze en Vendée ;
 Église Sainte-Radegonde de Giverny dans l'Eure ;
 Église Sainte-Radegonde de Missy-sur-Aisne dans l'Aisne ;
 Église Sainte-Radegonde de Poitiers dans la Vienne ;
 Église Sainte-Radegonde de Riantec dans le Morbihan ;
 Église Sainte-Radegonde de Sainte-Radegonde dans l'Aveyron ;
 Église Sainte-Radegonde de Talmont en Charente-Maritime ;
 Église Sainte-Radegonde de Theil-Rabier en Charente.